Рожнівська сільська рада — Івано-Франківська область, Косівський район
 Рожнівська сільська рада — Київська область, Броварський район
 Рожнівська сільська рада — Чернігівська область, Ічнянський район